HMAS Oxley je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Oxley (1927)
 HMAS Oxley (S57)

Oxley